Евгений Сокол:
 Сокол, Евгений Григорьевич (настоящая фамилия Соколов; 1893—1939) — русский поэт.
 Сокол, Евгений Иванович (род. 1952) — украинский учёный, доктор технических наук, ректор НТУ «ХПИ».